

Chiese

Austria 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Vienna)

Brasile 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Belo Horizonte)
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Mariana)
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Ouro Preto)
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (São João del-Rei)
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Sabará)

India 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi (Goa)

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Campli

Basilicata 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Matera

Calabria 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cosenza
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gerace
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Boscotrecase
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Mergellina di Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Carpi
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Riva del Po

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Castello, frazione di Porpetto
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cividale del Friuli
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Udine

Lazio 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Alatri
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cerveteri
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Frascati
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Genzano di Roma

Liguria 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Noli
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Tribogna
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Vernazza

Lombardia 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Brescia
 Chiesa di San Francesco d'Assisi e San Lorenzo martire a Crema
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Malpasso, frazione di Olmo al Brembo
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Moggio
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Schivenoglia

 Marche 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Ancona

 Molise 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Agnone

 Piemonte 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Moncalvo
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a San Francesco al Campo
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Torino

 Puglia 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Bitonto
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cerignola Chiesa di San Francesco d'Assisi a Fasano
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Galatone Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gallipoli Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gravina in Puglia
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Monte Sant'Angelo Chiesa di San Francesco d'Assisi a Ostuni

 Sardegna 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Alghero
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a CagliariChiesa di San Francesco d'Assisi a Sanluri

 Sicilia 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Alcamo
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Caltagirone
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Castelvetrano
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Ciminna
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Enna 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gela Chiesa di San Francesco d'Assisi a PalermoChiesa di San Francesco d'Assisi a Ragusa
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a San Cataldo Chiesa di San Francesco d'Assisi a Trapani

 Toscana 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Firenze

 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Villafranca in Lunigiana
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Volterra

 Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Ala
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Folgaria
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gabbiolo, frazione di Trento

 Veneto 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Bottrighe, frazione di Adria
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Taglio di Po 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Mazzorno Destro, frazione di Taglio di Po
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Tezze di Piave Chiesa di San Francesco d'Assisi a Verona

 Polonia 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cracovia San Marino 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a San Marino

 Siria 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi ad Aleppo Spagna 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Santa Cruz de Tenerife Svizzera 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Faido Chiesa di San Francesco d'Assisi a Locarno Chiesa di San Francesco d'Assisi a Mendrisio Uruguay 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi a Montevideo'''

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco
 Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata
 Basilica di San Francesco (disambigua)